Braken bezeichnet:
 Braken (Bergisch Gladbach), Ortsteil von Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Braken (Wald), Naturwald im Landkreis Stade, Niedersachsen, Bestandteil des Naturschutzgebietes Braken und Harselah

Braken ist der Familienname folgender Personen:
 Sven Braken (* 1993), niederländischer Fußballspieler
Siehe auch:
Bracken
Dicke Braken
 Brake